Duteil ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise Pouradier Duteil (* 1937), französische Romanistin
 Sidney Duteil (bekannt als Sidney; * 1955), französischer Moderator und Rapper
 Yves Duteil (* 1949), französischer Chansonnier